Даньковское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Починковского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Даньково. 

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года с включением к 1 января 2019 года всех входивших в его состав населённых пунктов в Шаталовское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 93,03 км²
 Расположение: западная часть Починковского района
 Граничило:
 на севере — с Прудковским сельским поселением
 на востоке — Ленинским сельским поселением
 на юге — с Шаталовским сельским поселением
 на юго-западе — с Хиславичским районом
 на северо-западе — с Княжинским сельским поселением
 Крупные реки: Сож, Хмара, Свеча.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Орёл — Витебск.
 По территории поселения проходит железная дорога Смоленск — Рославль, станций нет.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 11 населённых пунктов.
 Даньково, деревня
 Базылевка, деревня
 Зимницы, деревня
 Казаринка, деревня
 Киселевка, деревня
 Костинское, деревня
 Липки, деревня
 Свалы, деревня
 Слобода, деревня
 Хицовка, деревня
 Цыгановка, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, хлебопекарня.

См. также 
 Устье (Починковский район)
 Осотов Угол

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Починковского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году